Cette page recense les usages du terme lambda.

Lettres 
 Lambda,  de l'alphabet grec (majuscule Λ, minuscule λ)
 Lambda inversé [ʎ], représentation de la consonne spirante latérale palatale voisée dans l'alphabet phonétique international
 Lambda latin, lettre additionnelle de l’alphabet latin, utilisée en heiltsuk

Adjectif 
 Lambda, adjectif qualifiant une entité indéfinie quelconque, par exemple : « citoyen lambda »
 Utilisateur lambda, personne qui utilise un système de la même manière que la majorité des utilisateurs, sans chercher à exploiter des fonctionnalités avancées

Culture 
 Lambda, type de navette dans l'univers de Star Wars
 λ, logo du jeu Half-Life
 Λ, base du glyphe de la Terre dans l'univers des séries et téléfilms Stargate
 Λ, partie du logo des Assassins dans la saga Assassin's Creed
 Λ, nom d'un personnage de BlazBlue

Histoire 
 λ, monogramme du roi Louis XIII (par exemple sur les bas-reliefs de la cour Carrée du Louvre)
 Λ, cité de Sparte (Lacédémone) sur l'épisème d'un bouclier (voir Aspis)

Organisations 
 La Société Lambda, qui a donné son nom à un arrêt du Conseil d'État français
 λ, symbole gay et lesbien (dans les années 1970 aux États-Unis 
 Le Casal Lambda, centre LGBT historique de Barcelone.

Sciences et techniques

Anatomie 
 Lambda, point qui relie la suture sagittale à la suture lambdoïde, au niveau du crâne, point le plus haut de l'os occipital

Astronomie 
Lambda, désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Biologie 
 λ, phage lambda

Chimie 
 Sonde lambda ou sonde à oxygène, permettant de mesurer la teneur en oxygène d'un gaz ou d'un liquide
 λ, taux de combustion air/gaz, appelé aussi facteur d'air
 λ, conductivité molaire ionique
 Λ, conductivité molaire d'une solution
 Λ, énantiomère gauche des complexes octaédriques chiraux

Informatique 
 Lambda-calcul, système formel
 Lambda, terme utilisé pour désigner une fonction anonyme
 Architecture Lambda

Mathématiques 
 λ, valeur propre en algèbre linéaire
 λ, constante d'une densité de probabilité
 λ, fonction de Liouville en théorie des nombres
 λ, fonction de Carmichael en théorie des nombres
 Λ, jeu d'axiomes logiques dans la méthode axiomatique de la déduction logique dans la logique du premier ordre
 Λ, fonction de von Mangoldt
 Λ, constante de De Bruijn-Newman

Photographie 
 Impression lambda, positif, généralement une photographie sur papier photosensible, fait par une imprimante laser, par opposition à une impression jet d'encre

Physique 
 λ, longueur d'onde
 λ, coefficient de frottement en mécanique
 λ, ancienne unité de mesure du volume égale à un microlitre (1 μL) soit un millimètre cube ()
 λ, décroissance radioactive
 λ, premier coefficient de Lamé en mécanique
 λ, coefficient de perte de charge linéaire en mécanique des fluides
 λ, conductivité thermique d'un matériau (capacité d'isolation d'un matériau)
 λ, taux de défaillance en fiabilité

 Λ, famille de baryons en physique des particules
 Λ, constante cosmologique

Zoologie
 Le Lambda (Autographa gamma) est une espèce de papillons de nuit de la famille des Noctuidae.

Véhicules 
 Lambda, type de missile japonais

Toponyme 
 .

Notes et références